Lucius Volcacius Tullus peut désigner plusieurs personnalités de la Rome antique :

 Lucius Volcacius Tullus, consul en 66 av. J.-C. ;
 Lucius Volcacius Tullus, consul en 33 av. J.-C.